Valeria Arnautu (n. 2 iulie, 1962, Reşița, Romănia) este o solistă de muzică populară din zona Banatului.

Cântecul și portul popular sunt pentru Valeria Arnautu un mod de viață. Născută într-o familie de meșteri populari, a dus mai departe cu mândrie dragostea și respectul pentru folclorul românesc fără o clipă de răgaz. Interpretă a cântecului popular bănățean și jurnalist, și-a dedicat întreaga carieră promovării folclorului românesc pe întreg globul, acolo unde oamenii au dorit și au avut răgazul să îi asculte cîntecul și să îi admire portul.

La vârsta de 16 ani realizează primele înregistrări la Radio România Timișoara acompaniată de orchestra ansamblului profesionist „Banatul” – dirijor Gelu Stan. În 1980 se angajează ca solist vocal la ansamblul profesionist „Doina Banatului” din Caransebeș.  Acest început plin de entuziasm tineresc a fost continuat de o cariera artistică și jurnalistică pe măsură. Între 1978 și 1988 colaborează cu numeroase ansambluri profesioniste din Reșița, Caransebeș și mai ales București (Ciocârlia, Doina, Cununa Carpaților, Doina Bucureștiului, Călușul, Izvorașul, Banatul, Orchestra Nicolae Bălcescu, Doina Bârzanei, Caransebeșana, Reșițeana, Semenic). Acesta este o perioadă foarte bogată în apariții la televiziune unde lucrează alături de profesioniști ca Tudor Vornicu, Florentina Szatmari, Eugen Gal, Virgil Comșa, Alex Fabian, Theodora Popescu, Gheorghe Palcu, Marin Traian, Elize Stan, Niculina Merceanu.

În 1981 se mută în București pentru un concurs la Ansamblul Rapsodia Română, ansamblu cu care va colabora până în 1988. Cântă alături de artiști deosebiți precum naistul Radu Simion, soliștii Maria Ciobanu, Ion Dolanescu, Maria Cornescu, Irina Loghin, Tiberiu Ceia, Elena Merișoreanu, Ștefania Rareș, Ioana Cristea, Gheorghe Turda, Benone Sinulescu și sub bagheta unor mari dirijori ca Ionel Budișteanu, George Vancu, Paraschiv Oprea, Traian Târcolea, Marin Ghiocel, Ion Albeșteanu. În perioada 1982 – 1989 pe lângă experiența scenică Valeria Arnăutu s-a bucurat de inedita experiență de a cânta în restaurante cu program folcloric, restaurante importante precum Intercontinental, București, Ambasador, Lido, Carul cu bere, Hanul lui Manuc, Național, Bulevard, Athenee Palace, Pescărușul, Moldova.

În 1988 în urma unui turneu în fosta Iugoslavie își întâlnește soțul și pentru o perioadă de 3 ani se stabilește în Belgrad unde învață limba și cântece tradiționale sărbești, cântă alături de formația ABC din Belgrad și merge în turnee în tări europene, mărturisind că amintirile cele mai frumoase le are de pe litoralul Marii Adriatice. Nu stă mult timp departe de România și nici de cîntecul bănățean astfel că 1992 se reîntoarce în țară împreună cu soțul și fiica sa. Anul 1993 îi aduce prima invitație pentru un artist român în comunitatea sârbă din New York, invitație care se materializează într-un turneu de 5 luni în USA unde se va întoarce de mai multe ori. Din 1993 și până în 2009 participă la numeroase turnee și festivaluri în țări precum Portugalia, Grecia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Italia, Germania, Franța, Republica Moldova, Iordania, Turcia.

Între 2000 și 2006 este invitată în turnee pe continentul nord american în California, Florida, New York alături de Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu iar anul 2006 o găsește la Festivalul României de pe Broadway alături de Maria Ciobanu, George Rotaru, Brândușa Covalciuc, Any Stanciu, Nico și Akcent. Deși licențiată în pedagogie muzicală, din 1998 se apropie tot mai mult de cariera jurnalistică fiind mai întâi redactor muzical, apoi realizator, prezentator, producător și director de programe. A lucrat în presa scrisă, a coordonat realizarea unei enciclopedii culturale românești și a realizat filme documentare cu care a câștigat premii la festivaluri internaționale.

Discografie:

Între 1980 – 1990 editează 3 discuri la Electrecord, 2 LP-uri si 1 disc de debut și are mai multe aparitii cu piese pe compilații Electrecord (Interpreți din Banat, Cîte stele’s pe Banat). Între 1995 și 2005 editează la ZOOM Studio compilațiile Colinde, Tradițiile românilor, Etno Top, Pentru mama mea cea dragă.
2005 – Din Banat Când am plecat – ROTON
2009 – Muierea care-i de fală – MediaPro Music

Legături externe 

 Pagina oficială Valeria Arnautu

Interpreți de muzică populară românească